JLO kan syfta på
 artisten Jennifer Lopez, se Jennifer Lopez
 ett album av Jennifer Lopez, se J.Lo (album) 
 motortillverkaren ILO (i vars logotyp det stiliserade I:et liknar ett J), se ILO (motortillverkare)